Clemente ist der Familienname folgender Personen:

 Enrique Sola Clemente (* 1986), spanischer Fußballspieler, siehe Kike Sola
 Francesco Clemente (* 1952), italienisch-US-amerikanischer Künstler und Maler
 Javier Clemente (* 1950), spanischer Fußballtrainer
 Jérémie Porsan-Clemente (* 1997), französischer Fußballspieler
 L. Gary Clemente (1908–1968), US-amerikanischer Offizier, Jurist und Politiker
 Ludovic Clemente (* 1986), andorranischer Fußballspieler
 Manuel Clemente (* 1948), portugiesischer Geistlicher, Patriarch von Lissabon
 Pia Clemente, US-amerikanische Filmproduzentin
 Ramon di Clemente (* 1975), südafrikanischer Ruderer
 Roberto Clemente (1934–1972), US-amerikanischer Baseballspieler
 Silvia Caballol Clemente (* 1983), spanische klinische Psychologin und Autorin
 Simón de Roxas Clemente y Rubio (1777–1827), spanischer Botaniker und Bibliothekar
 Valeria Di Clemente (* 1975), italienische Philologin, Medizinhistorikerin und Pharmaziehistorikerin

Siehe auch:
 San Clemente